ZX Spectrum – komputer domowy
 Citroën ZX – samochód
 Kawasaki ZX – motocykl